SETA — ряд международных организаций.

 SETA Corporation — японская компания, производившая видеоигры
 SETA Ry — финская правозащитная организация сексуальных меньшинств
 SETA (Search for Extraterrestrial Artifacts) — поиск внеземных артефактов, проект в ксеноархеологии